|-
|(114751)||2003 HN41|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,248|| align=right|10,85|| align=right|4,155||MBA||29. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114752)||2003 HW41|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,234|| align=right|3,40|| align=right|4,171||MBA||29. april 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114753)||2003 HP42|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,042|| align=right|21,80|| align=right|5,463||MBA||28. april 2003||Nogales||M. Schwartz; P. R. Holvorcem
|-
|(114754)||2003 HX42|| align=right|15,2|| align=right|2,665|| align=right|0,078|| align=right|8,53|| align=right|4,350||MBA||29. april 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114755)||2003 HP44|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,139|| align=right|14,18|| align=right|4,203||MBA||28. april 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114756)||2003 HC45|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,182|| align=right|1,61|| align=right|4,008||MBA||29. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114757)||2003 HG45|| align=right|14,4|| align=right|3,170|| align=right|0,088|| align=right|9,63|| align=right|5,644||MBA||29. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114758)||2003 HD46|| align=right|14,3|| align=right|3,213|| align=right|0,105|| align=right|11,39|| align=right|5,758||MBA||28. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114759)||2003 HS46|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,245|| align=right|10,40|| align=right|4,192||MBA||28. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114760)||2003 HY46|| align=right|15,4|| align=right|2,629|| align=right|0,317|| align=right|6,96|| align=right|4,261||MBA||28. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114761)||2003 HN47|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,112|| align=right|3,36|| align=right|5,460||MBA||29. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114762)||2003 HE54|| align=right|16,2|| align=right|2,685|| align=right|0,200|| align=right|4,22|| align=right|4,399||MBA||24. april 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114763)||2003 JF1|| align=right|14,9|| align=right|2,566|| align=right|0,104|| align=right|14,88|| align=right|4,109||MBA||1. maj 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114764)||2003 JJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,114|| align=right|5,07|| align=right|3,362||MBA||1. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114765)||2003 JO1|| align=right|16,7|| align=right|2,398|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|3,713||MBA||1. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114766)||2003 JW2|| align=right|17,0|| align=right|1,856|| align=right|0,161|| align=right|25,04|| align=right|2,528||MBA||2. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114767)||2003 JE11|| align=right|15,0|| align=right|2,968|| align=right|0,084|| align=right|10,10|| align=right|5,112||MBA||2. maj 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114768)||2003 JH12|| align=right|15,2|| align=right|3,209|| align=right|0,155|| align=right|2,40|| align=right|5,747||MBA||5. maj 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114769)||2003 JM13|| align=right|16,0|| align=right|2,616|| align=right|0,238|| align=right|4,26|| align=right|4,231||MBA||6. maj 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114770)||2003 JR14|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,307|| align=right|9,83|| align=right|4,525||MBA||1. maj 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114771)||2003 JB17|| align=right|15,3|| align=right|2,474|| align=right|0,181|| align=right|16,39|| align=right|3,891||MBA||10. maj 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114772)||2003 KD4|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,053|| align=right|13,61|| align=right|4,364||MBA||24. maj 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114773)||2003 KE4|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,116|| align=right|23,06|| align=right|3,489||MBA||24. maj 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114774)||2003 KZ13|| align=right|13,4|| align=right|2,880|| align=right|0,096|| align=right|35,49|| align=right|4,886||MBA||27. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114775)||2003 KF14|| align=right|14,6|| align=right|3,033|| align=right|0,203|| align=right|11,41|| align=right|5,280||MBA||25. maj 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114776)||2003 MJ|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,203|| align=right|5,35|| align=right|4,027||MBA||20. junij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114777)||2003 MG2|| align=right|14,8|| align=right|2,844|| align=right|0,151|| align=right|9,87|| align=right|4,797||MBA||23. junij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114778)||2003 ML2|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,157|| align=right|5,46|| align=right|3,667||MBA||22. junij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114779)||2003 MQ2|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,246|| align=right|4,20|| align=right|4,033||MBA||25. junij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114780)||2003 MD3|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,225|| align=right|3,09|| align=right|3,616||MBA||25. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114781)||2003 ML4|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,200|| align=right|6,68|| align=right|3,598||MBA||25. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114782)||2003 MB6|| align=right|16,0|| align=right|2,534|| align=right|0,191|| align=right|4,15|| align=right|4,032||MBA||26. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114783)||2003 ME6|| align=right|15,8|| align=right|2,667|| align=right|0,295|| align=right|11,62|| align=right|4,355||MBA||26. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114784)||2003 MF6|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,245|| align=right|2,38|| align=right|3,613||MBA||26. junij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114785)||2003 MH6|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,233|| align=right|4,51|| align=right|3,775||MBA||26. junij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114786)||2003 MR6|| align=right|13,8|| align=right|3,139|| align=right|0,263|| align=right|12,85|| align=right|5,560||MBA||26. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114787)||2003 MX9|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,251|| align=right|4,95|| align=right|3,670||MBA||29. junij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114788)||2003 MA10|| align=right|15,5|| align=right|2,466|| align=right|0,139|| align=right|5,48|| align=right|3,872||MBA||29. junij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114789)||2003 MT10|| align=right|14,9|| align=right|2,670|| align=right|0,222|| align=right|7,52|| align=right|4,363||MBA||26. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114790)||2003 MS11|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,257|| align=right|15,51|| align=right|4,570||MBA||27. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114791)||2003 ML12|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,147|| align=right|16,85|| align=right|5,331||MBA||29. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114792)||2003 MT12|| align=right|16,1|| align=right|1,953|| align=right|0,053|| align=right|18,30|| align=right|2,729||MBA||30. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114793)||2003 NK1|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,226|| align=right|13,55|| align=right|3,658||MBA||1. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114794)||2003 NM1|| align=right|14,8|| align=right|3,100|| align=right|0,217|| align=right|4,31|| align=right|5,457||MBA||1. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114795)||2003 NP1|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,267|| align=right|6,01|| align=right|4,086||MBA||2. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114796)||2003 NO2|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,141|| align=right|7,13|| align=right|4,083||MBA||3. julij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114797)||2003 NL3|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,077|| align=right|17,86|| align=right|2,759||MBA||4. julij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114798)||2003 NW3|| align=right|15,9|| align=right|2,523|| align=right|0,094|| align=right|4,71|| align=right|4,007||MBA||3. julij 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114799)||2003 NP6|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,282|| align=right|12,57|| align=right|4,382||MBA||8. julij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114800)||2003 NM7|| align=right|16,5|| align=right|2,247|| align=right|0,337|| align=right|6,77|| align=right|3,369||MBA||8. julij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114801)||2003 NG8|| align=right|14,7|| align=right|2,976|| align=right|0,158|| align=right|6,61|| align=right|5,132||MBA||8. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114802)||2003 NN8|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,122|| align=right|7,62|| align=right|4,114||MBA||1. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114803)||2003 NP8|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,209|| align=right|1,84|| align=right|3,618||MBA||10. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114804)||2003 NS8|| align=right|13,7|| align=right|3,344|| align=right|0,297|| align=right|23,54|| align=right|6,113||MBA||10. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114805)||2003 NR10|| align=right|15,7|| align=right|2,652|| align=right|0,200|| align=right|12,02|| align=right|4,318||MBA||3. julij 2003||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(114806)||2003 OR|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,204|| align=right|3,45|| align=right|3,694||MBA||20. julij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114807)||2003 OK1|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,124|| align=right|16,52|| align=right|5,332||MBA||20. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114808)||2003 OP3|| align=right|14,1|| align=right|3,149|| align=right|0,059|| align=right|9,52|| align=right|5,588||MBA||22. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114809)||2003 OA5|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,195|| align=right|12,06|| align=right|4,256||MBA||22. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114810)||2003 OQ5|| align=right|16,4|| align=right|2,376|| align=right|0,201|| align=right|0,97|| align=right|3,662||MBA||24. julij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114811)||2003 OR5|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,140|| align=right|5,22|| align=right|4,120||MBA||24. julij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114812)||2003 OU5|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,185|| align=right|14,64|| align=right|4,258||MBA||24. julij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114813)||2003 OB7|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,237|| align=right|4,89|| align=right|3,579||MBA||24. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114814)||2003 OG9|| align=right|15,9|| align=right|2,922|| align=right|0,049|| align=right|15,73|| align=right|4,994||MBA||23. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114815)||2003 OO9|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,120|| align=right|10,82|| align=right|4,187||MBA||24. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114816)||2003 OT9|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,096|| align=right|6,94|| align=right|5,434||MBA||25. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114817)||2003 OK10|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,139|| align=right|27,59|| align=right|4,269||MBA||26. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114818)||2003 OR10|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,185|| align=right|3,19|| align=right|3,704||MBA||27. julij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114819)||2003 OU11|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,108|| align=right|13,97|| align=right|4,253||MBA||20. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114820)||2003 OS12|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,119|| align=right|24,45|| align=right|4,580||MBA||28. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114821)||2003 OC14|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,230|| align=right|14,78|| align=right|5,496||MBA||28. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114822)||2003 ON15|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,203|| align=right|24,71|| align=right|4,542||MBA||23. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114823)||2003 OB16|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,026|| align=right|8,97|| align=right|5,408||MBA||23. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114824)||2003 OB17|| align=right|16,7|| align=right|2,250|| align=right|0,271|| align=right|3,44|| align=right|3,373||MBA||29. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114825)||2003 OD17|| align=right|14,7|| align=right|3,185|| align=right|0,169|| align=right|3,90|| align=right|5,682||MBA||29. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114826)||2003 OX17|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,208|| align=right|3,01|| align=right|3,768||MBA||29. julij 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114827)||2003 OY18|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,066|| align=right|25,15|| align=right|4,510||MBA||30. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114828)||2003 OL20|| align=right|15,6|| align=right|2,478|| align=right|0,172|| align=right|4,59|| align=right|3,901||MBA||30. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114829)||2003 OC21|| align=right|14,9|| align=right|2,613|| align=right|0,182|| align=right|13,10|| align=right|4,222||MBA||23. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114830)||2003 OX21|| align=right|13,7|| align=right|3,974|| align=right|0,242|| align=right|2,21|| align=right|7,920||HLD||29. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114831)||2003 OG22|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,165|| align=right|9,12|| align=right|4,595||MBA||29. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114832)||2003 OT22|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,178|| align=right|5,44|| align=right|3,394||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114833)||2003 OZ22|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,134|| align=right|4,65|| align=right|3,453||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114834)||2003 OB23|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,133|| align=right|7,28|| align=right|3,627||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114835)||2003 ON26|| align=right|16,2|| align=right|2,673|| align=right|0,197|| align=right|11,35|| align=right|4,368||MBA||24. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114836)||2003 OZ26|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,255|| align=right|3,21|| align=right|3,609||MBA||24. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114837)||2003 OB28|| align=right|13,4|| align=right|3,958|| align=right|0,257|| align=right|3,14|| align=right|7,873||HLD||24. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114838)||2003 OD29|| align=right|15,7|| align=right|2,624|| align=right|0,188|| align=right|8,21|| align=right|4,249||MBA||24. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114839)||2003 OL29|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,214|| align=right|6,03|| align=right|3,867||MBA||24. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114840)||2003 OK31|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,142|| align=right|6,40|| align=right|3,534||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114841)||2003 PF|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,167|| align=right|6,27|| align=right|4,057||MBA||1. avgust 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114842)||2003 PF1|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,117|| align=right|8,43|| align=right|5,455||MBA||1. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114843)||2003 PW1|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,109|| align=right|15,98|| align=right|5,645||MBA||1. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114844)||2003 PZ1|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,168|| align=right|5,74|| align=right|3,524||MBA||1. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114845)||2003 PN2|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,186|| align=right|2,91|| align=right|3,760||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114846)||2003 PP3|| align=right|16,1|| align=right|2,250|| align=right|0,162|| align=right|5,39|| align=right|3,374||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114847)||2003 PS3|| align=right|16,0|| align=right|2,601|| align=right|0,129|| align=right|2,66|| align=right|4,195||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114848)||2003 PE4|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,137|| align=right|4,42|| align=right|3,579||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114849)||2003 PY4|| align=right|16,7|| align=right|2,391|| align=right|0,211|| align=right|2,12|| align=right|3,696||MBA||3. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114850)||2003 PC5|| align=right|15,3|| align=right|3,003|| align=right|0,183|| align=right|2,31|| align=right|5,202||MBA||4. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114851)||2003 PZ5|| align=right|16,6|| align=right|2,297|| align=right|0,150|| align=right|6,40|| align=right|3,480||MBA||1. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114852)||2003 PL6|| align=right|14,6|| align=right|2,835|| align=right|0,117|| align=right|12,87|| align=right|4,773||MBA||1. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114853)||2003 PM6|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,224|| align=right|12,74|| align=right|4,708||MBA||1. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114854)||2003 PY7|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,183|| align=right|5,15|| align=right|4,069||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114855)||2003 PH8|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,138|| align=right|5,12|| align=right|3,411||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114856)||2003 PP8|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,238|| align=right|1,23|| align=right|3,650||MBA||4. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114857)||2003 PE9|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,133|| align=right|7,31|| align=right|3,662||MBA||4. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114858)||2003 PO9|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,170|| align=right|6,76|| align=right|3,559||MBA||4. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114859)||2003 PK12|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,094|| align=right|21,42|| align=right|4,209||MBA||7. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114860)||2003 QB|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,080|| align=right|5,58|| align=right|3,424||MBA||24. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114861)||2003 QD|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,143|| align=right|3,06|| align=right|3,694||MBA||17. avgust 2003||Needville||Needville
|-
|(114862)||2003 QF1|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,099|| align=right|9,96|| align=right|4,445||MBA||19. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114863)||2003 QH1|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,244|| align=right|2,95|| align=right|5,532||MBA||19. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114864)||2003 QM1|| align=right|15,8|| align=right|2,668|| align=right|0,116|| align=right|13,36|| align=right|4,358||MBA||19. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114865)||2003 QP2|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,162|| align=right|4,51|| align=right|5,562||MBA||19. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114866)||2003 QU2|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,132|| align=right|12,05|| align=right|4,407||MBA||19. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114867)||2003 QP3|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,256|| align=right|5,42|| align=right|3,694||MBA||17. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114868)||2003 QW5|| align=right|15,6|| align=right|2,365|| align=right|0,159|| align=right|11,23|| align=right|3,636||MBA||21. avgust 2003||Modra||S. Gajdoš; J. Vilagi
|-
|(114869)||2003 QX5|| align=right|16,0|| align=right|2,758|| align=right|0,089|| align=right|1,25|| align=right|4,580||MBA||18. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114870)||2003 QF7|| align=right|15,1|| align=right|2,896|| align=right|0,165|| align=right|1,57|| align=right|4,927||MBA||20. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114871)||2003 QH7|| align=right|15,9|| align=right|2,540|| align=right|0,179|| align=right|12,27|| align=right|4,048||MBA||21. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114872)||2003 QE8|| align=right|14,6|| align=right|3,002|| align=right|0,078|| align=right|10,54|| align=right|5,200||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114873)||2003 QZ9|| align=right|14,5|| align=right|2,929|| align=right|0,187|| align=right|8,68|| align=right|5,011||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(114874)||2003 QY10|| align=right|15,7|| align=right|2,520|| align=right|0,116|| align=right|11,98|| align=right|3,999||MBA||20. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114875)||2003 QG11|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,185|| align=right|4,59|| align=right|3,648||MBA||21. avgust 2003||Needville||Needville
|-
|(114876)||2003 QP11|| align=right|15,3|| align=right|2,800|| align=right|0,212|| align=right|10,98|| align=right|4,684||MBA||21. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114877)||2003 QN12|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,095|| align=right|5,94|| align=right|3,770||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114878)||2003 QS12|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,145|| align=right|25,02|| align=right|4,538||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114879)||2003 QW12|| align=right|14,7|| align=right|2,957|| align=right|0,112|| align=right|5,01|| align=right|5,083||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114880)||2003 QE13|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,074|| align=right|8,09|| align=right|4,708||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114881)||2003 QJ14|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,181|| align=right|13,05|| align=right|5,641||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114882)||2003 QU14|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,141|| align=right|8,70|| align=right|5,364||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114883)||2003 QV14|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,068|| align=right|5,68|| align=right|3,602||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114884)||2003 QD15|| align=right|14,7|| align=right|3,130|| align=right|0,252|| align=right|15,47|| align=right|5,536||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114885)||2003 QG16|| align=right|13,8|| align=right|3,128|| align=right|0,282|| align=right|14,79|| align=right|5,531||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114886)||2003 QN16|| align=right|15,5|| align=right|3,012|| align=right|0,109|| align=right|0,83|| align=right|5,228||MBA||20. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114887)||2003 QS16|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,148|| align=right|4,23|| align=right|3,659||MBA||21. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114888)||2003 QT16|| align=right|16,1|| align=right|2,865|| align=right|0,168|| align=right|3,89|| align=right|4,847||MBA||21. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114889)||2003 QJ18|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,113|| align=right|3,60|| align=right|3,486||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114890)||2003 QP19|| align=right|14,4|| align=right|3,155|| align=right|0,239|| align=right|16,29|| align=right|5,603||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114891)||2003 QD20|| align=right|14,3|| align=right|3,160|| align=right|0,177|| align=right|18,74|| align=right|5,616||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114892)||2003 QN20|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,146|| align=right|6,99|| align=right|3,652||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114893)||2003 QR20|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,054|| align=right|5,76|| align=right|4,700||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114894)||2003 QS20|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,233|| align=right|16,75|| align=right|5,508||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114895)||2003 QG21|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,187|| align=right|9,51|| align=right|5,652||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114896)||2003 QV21|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,115|| align=right|6,93|| align=right|5,509||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114897)||2003 QX21|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,131|| align=right|6,70|| align=right|4,499||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114898)||2003 QQ22|| align=right|14,2|| align=right|3,093|| align=right|0,028|| align=right|4,32|| align=right|5,440||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114899)||2003 QT23|| align=right|15,5|| align=right|2,720|| align=right|0,250|| align=right|12,40|| align=right|4,485||MBA||21. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114900)||2003 QU24|| align=right|14,7|| align=right|2,657|| align=right|0,199|| align=right|13,73|| align=right|4,330||MBA||22. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(114901)||2003 QK25|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,210|| align=right|7,74|| align=right|3,723||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114902)||2003 QN25|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,140|| align=right|10,91|| align=right|4,324||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114903)||2003 QW25|| align=right|17,0|| align=right|2,299|| align=right|0,162|| align=right|2,57|| align=right|3,485||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114904)||2003 QX25|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,049|| align=right|5,99|| align=right|3,423||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114905)||2003 QX26|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,174|| align=right|8,85|| align=right|4,535||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114906)||2003 QH27|| align=right|16,8|| align=right|2,288|| align=right|0,129|| align=right|4,84|| align=right|3,460||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114907)||2003 QK27|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,094|| align=right|7,77|| align=right|5,717||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114908)||2003 QO27|| align=right|15,2|| align=right|2,750|| align=right|0,203|| align=right|10,18|| align=right|4,559||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114909)||2003 QD28|| align=right|14,1|| align=right|3,100|| align=right|0,042|| align=right|10,82|| align=right|5,457||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114910)||2003 QA29|| align=right|15,2|| align=right|2,792|| align=right|0,232|| align=right|8,94|| align=right|4,665||MBA||24. avgust 2003||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(114911)||2003 QR30|| align=right|14,3|| align=right|2,849|| align=right|0,154|| align=right|14,56|| align=right|4,808||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114912)||2003 QS30|| align=right|15,8|| align=right|1,912|| align=right|0,153|| align=right|20,79|| align=right|2,643||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114913)||2003 QG33|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,217|| align=right|1,41|| align=right|3,666||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114914)||2003 QO34|| align=right|16,0|| align=right|2,714|| align=right|0,028|| align=right|6,05|| align=right|4,470||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114915)||2003 QU34|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,173|| align=right|12,90|| align=right|4,373||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114916)||2003 QF36|| align=right|16,2|| align=right|2,423|| align=right|0,206|| align=right|0,94|| align=right|3,770||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114917)||2003 QW36|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,170|| align=right|3,64|| align=right|4,669||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114918)||2003 QX36|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,105|| align=right|6,95|| align=right|3,617||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114919)||2003 QQ38|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,096|| align=right|3,88|| align=right|3,627||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114920)||2003 QX38|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,239|| align=right|8,38|| align=right|4,695||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114921)||2003 QA39|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,128|| align=right|7,67|| align=right|3,877||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114922)||2003 QB40|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,188|| align=right|0,56|| align=right|3,690||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114923)||2003 QL40|| align=right|17,2|| align=right|2,196|| align=right|0,189|| align=right|1,19|| align=right|3,253||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114924)||2003 QL41|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,299|| align=right|10,94|| align=right|3,568||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114925)||2003 QX41|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,254|| align=right|4,71|| align=right|3,643||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114926)||2003 QW42|| align=right|14,7|| align=right|3,190|| align=right|0,430|| align=right|1,70|| align=right|5,697||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114927)||2003 QZ42|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,189|| align=right|3,21|| align=right|3,783||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114928)||2003 QB43|| align=right|15,6|| align=right|2,895|| align=right|0,250|| align=right|3,71|| align=right|4,924||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114929)||2003 QU43|| align=right|16,6|| align=right|2,336|| align=right|0,175|| align=right|2,87|| align=right|3,570||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(114930)||2003 QH44|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,354|| align=right|10,21|| align=right|4,486||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114931)||2003 QG45|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,224|| align=right|5,95|| align=right|3,693||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114932)||2003 QM45|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,142|| align=right|2,27|| align=right|3,581||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114933)||2003 QZ45|| align=right|16,7|| align=right|2,368|| align=right|0,247|| align=right|4,89|| align=right|3,643||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114934)||2003 QX47|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,107|| align=right|8,17|| align=right|3,704||MBA||20. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114935)||2003 QF50|| align=right|16,5|| align=right|2,210|| align=right|0,132|| align=right|5,87|| align=right|3,284||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114936)||2003 QH51|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,108|| align=right|6,89|| align=right|3,649||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114937)||2003 QP51|| align=right|13,6|| align=right|3,952|| align=right|0,242|| align=right|5,50|| align=right|7,857||HLD||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114938)||2003 QW51|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,142|| align=right|11,78|| align=right|5,517||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114939)||2003 QB52|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,152|| align=right|5,58|| align=right|5,493||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114940)||2003 QH52|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,221|| align=right|3,36|| align=right|3,668||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114941)||2003 QB53|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,110|| align=right|10,57|| align=right|3,576||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114942)||2003 QJ53|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,219|| align=right|2,64|| align=right|3,811||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114943)||2003 QT53|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,224|| align=right|3,17|| align=right|3,791||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114944)||2003 QU53|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,133|| align=right|3,36|| align=right|3,559||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114945)||2003 QO54|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,220|| align=right|7,69|| align=right|4,632||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114946)||2003 QQ54|| align=right|16,7|| align=right|2,443|| align=right|0,180|| align=right|3,41|| align=right|3,818||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114947)||2003 QR54|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,112|| align=right|6,75|| align=right|3,695||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114948)||2003 QU54|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,208|| align=right|3,21|| align=right|3,725||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114949)||2003 QX54|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,201|| align=right|4,31|| align=right|3,582||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114950)||2003 QC55|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,136|| align=right|7,22|| align=right|3,841||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114951)||2003 QL55|| align=right|15,5|| align=right|2,379|| align=right|0,138|| align=right|6,83|| align=right|3,669||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114952)||2003 QA57|| align=right|14,9|| align=right|2,954|| align=right|0,035|| align=right|3,32|| align=right|5,077||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114953)||2003 QD57|| align=right|16,4|| align=right|2,324|| align=right|0,243|| align=right|2,47|| align=right|3,543||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114954)||2003 QE57|| align=right|13,7|| align=right|3,989|| align=right|0,278|| align=right|5,79|| align=right|7,966||HLD||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114955)||2003 QF57|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,113|| align=right|2,74|| align=right|4,499||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114956)||2003 QG59|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,142|| align=right|6,49|| align=right|3,756||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114957)||2003 QB60|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,224|| align=right|2,86|| align=right|3,600||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114958)||2003 QO60|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,175|| align=right|13,13|| align=right|4,538||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114959)||2003 QQ60|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,109|| align=right|7,00|| align=right|3,519||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114960)||2003 QZ60|| align=right|14,9|| align=right|2,971|| align=right|0,136|| align=right|13,32|| align=right|5,121||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114961)||2003 QD61|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,175|| align=right|3,40|| align=right|4,240||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114962)||2003 QM61|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,179|| align=right|10,61|| align=right|4,445||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114963)||2003 QN61|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,198|| align=right|5,44|| align=right|3,390||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114964)||2003 QQ61|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,109|| align=right|10,92|| align=right|5,105||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114965)||2003 QR61|| align=right|15,5|| align=right|2,660|| align=right|0,152|| align=right|5,40|| align=right|4,338||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114966)||2003 QY61|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,202|| align=right|3,91|| align=right|3,678||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114967)||2003 QM62|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,161|| align=right|13,04|| align=right|4,322||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114968)||2003 QO62|| align=right|14,8|| align=right|3,198|| align=right|0,204|| align=right|10,88|| align=right|5,717||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114969)||2003 QQ62|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,147|| align=right|6,43|| align=right|5,543||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114970)||2003 QS62|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,204|| align=right|5,15|| align=right|3,744||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114971)||2003 QX62|| align=right|14,7|| align=right|2,903|| align=right|0,089|| align=right|3,40|| align=right|4,946||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114972)||2003 QV63|| align=right|15,7|| align=right|2,642|| align=right|0,288|| align=right|7,21|| align=right|4,295||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114973)||2003 QZ63|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,230|| align=right|6,09|| align=right|3,482||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114974)||2003 QA64|| align=right|15,0|| align=right|3,065|| align=right|0,273|| align=right|11,12|| align=right|5,366||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114975)||2003 QD64|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,160|| align=right|9,42|| align=right|4,589||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114976)||2003 QL64|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,276|| align=right|16,43|| align=right|4,106||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114977)||2003 QQ64|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,182|| align=right|10,00|| align=right|4,620||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114978)||2003 QS64|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,310|| align=right|5,73|| align=right|5,369||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114979)||2003 QV64|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,297|| align=right|10,24|| align=right|4,488||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114980)||2003 QY64|| align=right|14,4|| align=right|3,214|| align=right|0,185|| align=right|17,97|| align=right|5,761||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114981)||2003 QZ64|| align=right|15,3|| align=right|2,521|| align=right|0,092|| align=right|5,53|| align=right|4,003||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114982)||2003 QP65|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,252|| align=right|6,03|| align=right|3,704||MBA||25. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114983)||2003 QC66|| align=right|16,8|| align=right|2,405|| align=right|0,218|| align=right|1,43|| align=right|3,728||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114984)||2003 QL66|| align=right|15,5|| align=right|2,705|| align=right|0,261|| align=right|8,99|| align=right|4,448||MBA||22. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114985)||2003 QH67|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,191|| align=right|4,08|| align=right|3,706||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114986)||2003 QO67|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,225|| align=right|16,78|| align=right|4,222||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114987)||2003 QW68|| align=right|15,1|| align=right|3,145|| align=right|0,092|| align=right|2,56|| align=right|5,576||MBA||26. avgust 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(114988)||2003 QP69|| align=right|14,1|| align=right|2,724|| align=right|0,243|| align=right|16,30|| align=right|4,496||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114989)||2003 QQ69|| align=right|13,9|| align=right|2,637|| align=right|0,243|| align=right|11,31|| align=right|4,283||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114990)||2003 QV69|| align=right|16,9|| align=right|2,406|| align=right|0,110|| align=right|1,82|| align=right|3,732||MBA||26. avgust 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(114991)||2003 QY69|| align=right|16,0|| align=right|2,774|| align=right|0,077|| align=right|4,35|| align=right|4,620||MBA||26. avgust 2003||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; B. Sipocz
|-
|(114992)||2003 QG70|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,166|| align=right|6,44|| align=right|3,546||MBA||20. avgust 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(114993)||2003 QK70|| align=right|16,9|| align=right|2,224|| align=right|0,214|| align=right|5,21|| align=right|3,315||MBA||24. avgust 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(114994)||2003 QP70|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,093|| align=right|4,75|| align=right|4,130||MBA||23. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114995)||2003 QY71|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,157|| align=right|14,96|| align=right|5,522||MBA||25. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114996)||2003 QL72|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,198|| align=right|12,06|| align=right|3,717||MBA||23. avgust 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(114997)||2003 QA73|| align=right|13,4|| align=right|4,001|| align=right|0,203|| align=right|5,24|| align=right|8,002||HLD||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114998)||2003 QD74|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,175|| align=right|9,03|| align=right|3,481||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(114999)||2003 QR74|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,106|| align=right|7,95|| align=right|4,344||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(115000)||2003 QD75|| align=right|14,2|| align=right|3,229|| align=right|0,115|| align=right|3,68|| align=right|5,802||MBA||24. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov